Tylersville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tylersville (Ohio)
 Tylersville (Pennsylvania)
 Tylersville (South Carolina)
 Tylersville (Tennessee)